Ženská dvouhra French Open 2012 probíhala v závěru května a první polovině června 2012. Dějištěm se staly antukové dvorce areálu Stade Roland-Garros. Do singlové soutěže pařížského tenisového grandslamu nastoupilo sto dvacet osm hráček. Čtrnáct z nich, včetně dvou šťastných poražených, si účast zajistilo v kvalifikačním turnaji.

Obhájkyní titulu byla čínská světová sedmička Li Na, která v osmifinále podlehla kazachstánské 142. hráčce žebříčku Jaroslavě Švedovové. Poprvé v historii tak obhájkyni vyřadila kvalifikantka. Li v utkání zahrála 52 nevynucených chyb. Z celkového počtu 30 odehraných gemů si hráčky 21krát prolomily podání.

Třináctinásobná grandslamová šampionka ve dvouhře a turnajová pětka Serena Williamsová byla poprvé v kariéře vyřazena již v úvodním kole Grand Slamu, když nestačila na 111. hráčku světa Francouzku Virginii Razzanovou. Ve druhém setu přitom Američanka nevyužila dva mečboly. Debutový grandslam odehrála v šestnácti letech na Australian Open 1998. French Open 2012 představoval její 47. turnaj velké čtyřky v pořadí. V předchozí části sezóny vyhrála všech sedmnáct utkání na antuce. Po prohře sdělila: „Nebyla jsem schopna dostat se pořádně do hry. Míče jsem trefovala pozdě. Jak můžete odehrávat míče na antuce pozdě? Bylo to divné.“

Světová jednička Viktoria Azarenková vypadla v osmifinále se slovenskou hráčkou Dominikou Cibulkovou a po skončení opustila vrchol žebříčku WTA. Grandslamový debut v hlavní soutěži v Paříži prožily budoucí světová jednička Karolína Plíšková a Nizozemka Kiki Bertensová.

Kariérní grandslam pro Marii Šarapovovou 
Vítězkou se stala druhá nasazená Ruska Maria Šarapovová, která ve finále zdolala dvacátou čtvrtou hráčku žebříčku Saru Erraniovou z Itálie po setech 6–3 a 6–2. Obě finalistky se na okruhu nikdy předtím neutkaly.

První trofejí z Roland Garros ve 25 letech zkompletovala jako desátá žena historie kariérní Grand Slam. Rovněž se jednalo o první vyhraný major od operace ramena v roce 2008, po zranění, které ohrozilo pokračování její profesionální dráhy. Dvě předchozí finále ve Wimbledonu 2011 a na Australian Open 2012 prohrála. Navázala tak na triumfy krajanek Anastasije Myskinové z roku 2004 a Světlany Kuzněcovové z roku 2009, jakožto třetí ruská vítězka pařížského majoru. Na cestě za titulem ztratila jediný set v osmifinále s Klárou Koukalovou. Pohár Suzanne Lenglenové převzala od trojnásobné šampionky turnaje Moniky Selešové.

Již semifinálovou výhrou nad Petrou Kvitovou si Šarapovová zajistila návrat do čela světového žebříčku v jeho vydání z 11. června 2012, aby zahájila páté období jako světová jednička. Naposledy předtím vrchol kalsifikace opustila 8. června 2008.

Nasazení hráček

Kvalifikace

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Galerie

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

French Open 2012